Bosznia-Hercegovina
 Brđani, a falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kanton
 Brđani, a falu Prijedor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Brđani, a falu Šipovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Brđani, a falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
 Brđani, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Brđani, falu Resetár községben, Bród-Szávamente megyében
 Brđani Cesta, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Brđani Kosa, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Brđani Sokolovački, falu Sokolovac községben, Kapronca-Körös megyében
 Bastajski Brđani, falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében
 Dapčevićki Brđani, falu Grobosinc községben, Belovár-Bilogora megyében
 Požeški Brđani, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Zrinski Brđani, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Brđani, falu Brus községben, a Rasinai körzetben
 Brđani, falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
 Brđani, falu Novi Pazar községben, a Raškai körzetben